Barnham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Barnham (West Sussex), een plaats in het Engelse graafschap West Sussex